Elsődlegesen az Atlanti-óceán megnevezése az angol nyelvben.

Földrajzi helyek
 Atlantic (Új-Skócia)
 Atlantic (Iowa)
 Atlantic (Észak-Karolina)
 Atlantic (Pennsylvania)
 Atlantic (Virginia)
 Atlantic megye, New Jersey
 Atlantic City, New Jersey

Közlekedés
 Atlantic (gépkocsi), egy német gépkocsitípus az 1920-as évek elején
 Atlantic Airways, egy feröeri légitársaság
 Virgin Atlantic Airways, egy brit légitársaság
 Breguet Atlantic, egy francia repülőgéptípus az 1960-as évekből
 RMS Atlantic, egy 1870-ben épült transzatlanti gőzhajó, Liverpool és New York között

Média
 Atlantic (film), egy 1929-es fekete-fehér brit film
 Atlantic Records, egy amerikai lemeztársaság
 Atlantic Rhapsody, egy 1989-es feröeri játékfilm 
 The Atlantic, egy amerikai kulturális magazin
 Atlantic Ocean (együttes), egy holland trance/elektro duó

egyéb
 The Atlantic (Atlanta), egy felhőkarcoló Atlantában
 Atlantic League of Professional Baseball, egy keleti parti profi baseball liga az Egyesült Államokban
 Atlantic Petroleum, egy feröeri olajtársaság